Старо — название нескольких населённых пунктов:
 Старо — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Старо — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Старо — деревня в Рузском районе Московской области, сельское поселение Волковское.
 Старо — деревня в Рузском районе Московской области, сельское поселение Дороховское.
 Старо — деревня в Рузском районе Московской области, сельское поселение Старорузское.
 Старо — деревня в Волотовском районе Новгородской области.